Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Erdgas dargestellt.

Überblick 
Im Jahr 2021 wurden weltweit 4.036,9 Milliarden m³ Erdgas gefördert (2010 = 3.150,2 Milliarden m³). Die größten Förderländer waren 2021 die USA (934,2 Milliarden m³), Russland (701,7 Milliarden m³), Iran (256,7 Milliarden m³),  China (209,2 Milliarden m³) und Katar (177,0 Milliarden m³). Diese hatten zusammen einen Anteil von 57 Prozent an der Weltförderung.

Die weltweit bekannten Erdgasreserven betrugen nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 2016 etwa 196.605 Milliarden m³. Diese sollten bei gleichem Verbrauch (statische Reichweite) noch für 59 Jahre reichen. Den größten Anteil an den Weltreserven besaßen Russland (24,3 %), Iran (17,1 %) und Katar (12,2 %).

Der Höchststand der deutschen Erdgasförderung wurde 1984 mit 32,1 Milliarden m³ (Bundesrepublik 19,3 Milliarden m³ und DDR 12,8 Milliarden m³) erreicht. Bis 2016 sank die Produktion in Deutschland auf 7,8 Milliarden m³ (2010 = 13,6 Milliarden m³). Das waren 20,6 % der Fördermenge des Jahres 1984. Laut Energiestudie 2017 der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe lagen die zu gegenwärtigen Preisen und mit der heutigen Fördertechnologie gewinnbaren deutschen Erdgasreserven 2016 bei insgesamt 70 Milliarden m³. Die wirtschaftlich und technisch nicht förderbaren, sowie nicht nachgewiesenen, aber geologisch möglichen Erdgasressourcen betrugen 1.360 Milliarden m³.

Erdgas erschöpft sich nicht in einem allmählich schwächer werdenden Ausstoßprozess ähnlich dem Schwächerwerden eines Erdölvorkommens (vergleiche Peak Oil). Es stoppt ganz plötzlich aus einer hundertprozentigen Ergiebigkeit, wenn die Gasquelle entleert ist. Dadurch wird die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit eines Vorrats erheblich reduziert. Allerdings hat die technische Entwicklung dazu geführt, dass – vor allem in den USA – zum Beispiel durch hydraulische Stimulation („Fracking“) und Horizontalbohrung früher nicht wirtschaftlich förderbare Ressourcen nunmehr ausgebeutet werden.

2017 wurden weltweit 3.670,4 Milliarden m³ Erdgas verbraucht. Damit deckt Erdgas, mit steigender Tendenz, etwa 24 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs. Die größten Verbraucher waren die USA, Russland, China, Iran und Japan. Die Erdgasexporte lagen weltweit bei 1.134,1 Milliarden m³. Wichtige Exportländer waren Russland, Katar, Norwegen, die USA und Kanada. Bedeutende Importländer waren Japan, Deutschland, China, die USA und Italien.

Förderung

Nach Ländern 
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Länder mit der größten Förderung in Milliarden Kubikmeter und deren Anteil an der Weltförderung in Prozent. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in den Grenzen im jeweiligen Jahr (ohne Fackelgas und Recyclegas). So weit wie möglich sind die vorstehenden Daten in Standardkubikmeter (gemessen bei 15 Grad Celsius und 1013 Millibar) angegeben.

Weltförderung 
Die folgende Tabelle zeigt die Weltförderung in Milliarden Kubikmeter (m³). Alle Zahlen ohne Fackelgas und Recyclegas.

Die drei führenden Förderländer

Gasfördermaximum nach Ländern 
Der Zeitpunkt der maximalen Förderrate, das Gasfördermaximum, eines Landes lässt sich mit Gewissheit erst mehrere Jahre nach ihrem Auftreten bestimmen. Der Höhepunkt der Erdgasförderung liegt bei den meisten Produzenten in Europa bereits einige Jahre oder Jahrzehnte zurück. Großbritannien förderte im Jahr 2000 mit 113,5 Milliarden m³ die höchste Menge der Geschichte, die Niederlande 1977 mit 86,1 Milliarden m³  und Rumänien 1982 mit 37,0 Milliarden m³. Die deutsche Gasförderung erreichte 1984 mit 32,1 Milliarden m³ (Bundesrepublik 19,3 Milliarden m³ und DDR 12,8 Milliarden m³) ihren Höhepunkt.

In der folgenden Tabelle ist das Jahr aufgeführt, in dem die Förderung eines Landes ihren absoluten Höhepunkt erreichte und die jeweilige Menge. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in den Grenzen im jeweiligen Jahr.

Reserven nach Ländern 
Unter Reserven versteht man die zu gegenwärtigen Preisen und mit heutigen Fördertechnologien gewinnbare Menge an Rohstoffen. Unterschieden wird nach
 konventionelle Reserven: freies Erdgas oder Erdölgas
 nichtkonventionelle Reserven: Tight Gas, Schiefergas, Kohleflözgas, Aquifergas und Erdgas aus Gashydrat

Von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe werden die Reserven von den Ressourcen unterschieden. Die Bedeutung der beiden Begriffe ist in den verschiedenen Sprachen so unterschiedlich, dass ein konsequenter Gebrauch des Begriffs Reserve fast unmöglich ist. Im Deutschen bezeichnet er meistens den Teil einer Ressource, dessen Abbau nach dem heutigen Stand der Technik wirtschaftlich ist. Bei steigenden Weltmarktpreisen können so aus Lagerstätten Reserven werden, und umgekehrt. Bei Ressourcen hingegen handelt es sich um Vorkommen, die zwar nachweislich vorhanden sind, aber gegenwärtig noch nicht wirtschaftlich gefördert werden können. Im Deutschen überschneidet sich der Begriff der Ressource mit dem des Vorkommens.

In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Länder mit den größten Erdgasreserven einschließlich Schiefergas und Kohleflözgas in Milliarden m³ und deren Anteil an den Weltreserven in Prozent.

Ressourcen nach Ländern 
Als Ressourcen wird die nachgewiesene Menge der Rohstoffe definiert, die derzeit technisch und/oder wirtschaftlich nicht gewonnen werden kann sowie die nicht nachgewiesene, aber geologisch mögliche, zukünftig gewinnbare Menge einer Rohstoff-Lagerstätte.

In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Länder mit den größten Erdgasressourcen einschließlich Schiefergas und Kohleflözgas in Milliarden m³ und deren Anteil an den Weltressourcen in Prozent.

Verbrauch nach Ländern 
Aufgeführt sind die größten Erdgasverbraucher in Milliarden m³ und deren Anteil am weltweiten Verbrauch in Prozent.

Export nach Ländern 
Aufgeführt sind die größten Erdgasexporteure und die entsprechenden Exporte in Milliarden m³ und deren Anteil am Exportmarkt in Prozent. Es handelt sich um Bruttoexporte; Nettoexporte ergeben sich durch Differenz mit der folgenden Tabelle Import nach Ländern.

Import nach Ländern 

Aufgeführt sind die größten Erdgasimporteure und die entsprechenden Gasimporte in Milliarden m³ und deren Anteil am weltweiten Import in Prozent. Es handelt sich um Bruttoimporte; Nettoimporte ergeben sich durch Differenz mit der vorherigen Tabelle Export nach Ländern.

Gaspreis 

Am 13. Dezember 2005 markierte der Gaspreis mit 15,73 US-Dollar pro 1 Million British thermal unit (MMBtu) an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) ein Allzeithoch. Am 19. April 2012 lag der Preis bei 1,90 US-Dollar pro MMBtu.

1 MMBtu entspricht etwa 1055 MJ oder 293 kWh, das sind 26,4 Kubikmeter Gas, basierend auf einem Energieinhalt von 40 Megajoule/m³.

Nachfolgend sind die jährlichen Höchst-, Tiefst- und Schlussstände in US-Dollar pro MMBtu sowie die jährliche Preisänderung in Prozent dargestellt. Die Daten bis 1989 beziehen sich auf die monatlichen Durchschnittspreise, wie sie von den Gasproduzenten veröffentlicht wurden, danach auf die Preise der Gas-Futures am Henry Hub in Erath (Louisiana), deren Handel 1990 an der NYMEX in New York City begann. Erath ist der Ort, an dem physisches US-Erdgas formal gegen den NYMEX-Future angeboten wird.

Zur Entwicklung des Gaspreise siehe auch Gasmarktliberalisierung.

Siehe auch 
 Elektrizität/Tabellen und Grafiken
 Erdöl/Tabellen und Grafiken
 Kohle/Tabellen und Grafiken
 Solarenergie/Tabellen und Grafiken
 Uran/Tabellen und Grafiken
 Windenergie/Tabellen und Grafiken
 Liste der Staaten mit dem höchsten Energieverbrauch
 Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten

Literatur 
 United Nations: Energy Statistics Yearbook, 1952 ff.
 Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten , 1960 ff.
 Harenberg-Lexikon-Verlag: Aktuell. Das Jahrbuch Nr. 1, 1984 ff.
 Deutscher Taschenbuch-Verlag: dtv-Jahrbuch. Zahlen-Daten-Analysen, 2003 ff.
 H. C. Rothermund, K. M. Reinicke, L. Bökenkamp, F. P. Springer, Deutsche Gaswirtschaft und einheimische Produktion, Erdoel-Erdgas-Kohle, Dez. 1993.

Weblinks 
 Grafik: Erdgas-Reserven, aus: Zahlen und Fakten: Globalisierung, Bundeszentrale für politische Bildung
 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
 WEG - Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V.
 Bund der Energieverbraucher: Erdgas - Verbraucherinformationen
 Aktueller Gaspreis in New York

Einzelnachweise 

Kraftstoff
Fossiles Brenngas
Liste (Wirtschaft)
Liste (Energiewesen)